Cirat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cirat (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Cirat (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar